Натуральне число 944
 944 рік до нашої ери
 944 рік нашої ери